Il singolare del torneo di tennis Torneo Godò 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Santana che ha battuto in finale Rod Laver 6-4, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1970